Периодат калия — неорганическое соединение, соль щелочного металла калия и иодной кислоты с формулой KIO, бесцветные кристаллы, плохо растворимые в воде.

Получение 

 Медленное окисление иода или иодоводорода перброматом калия:

 Электролиз иодата калия в кислой среде:

 Реакция кислых солей, производных ортоиодной кислоты, с азотной кислотой при комнатной температуре:

Физические свойства 

Периодат калия образует бесцветные кристаллы тетрагональной сингонии, пространственная группа I 4/a, параметры ячейки a = 0,575 нм, c = 1,263 нм, Z = 4.

Плохо растворим в воде.

Химические свойства 

 Разлагается при нагревании:

 Реагирует с горячей азотной кислотой с образованием ортоиодной кислоты:

 Реагирует с разбавленным гидроксидом калия с образованием дигидроортопериодата калия:

 Является сильным окислителем в кислой среде:

Литература 
 
 
  

калия
Соединения калия